Toponímia:
 Koga (Fukuoka), ciutat de la prefectura de Fukuoka, al Japó
 Koga (Ibaraki), ciutat de la prefectura d'Ibaraki, al Japó